Négligence, ou negligence, peut signifier :

 Négligence, concept légal habituellement employé par un tribunal pour obtenir des dommages-intérêts.
 Négligence, forme d'abus physique et/ou psychologique
 Negligence, groupe de musique slovène de thrash metal

Homonymie